Valy steht für die folgenden geographischen Objekte in Tschechien:

 Valy (Böhmerwald), Berg im Böhmerwald
 Valy (Lausitzer Bergland), Berg (543,5 m) im südlichsten Lausitzer Bergland
 Valy (Krompach) (Schanzendorf), Ortsteil von Krompach, Okres Česká Lípa
 Valy (Wall), Ortsteil von Plazy, Okres Mladá Boleslav
 Valy nad Labem (Walle), Gemeinde im Okres Pardubice
 Valy u Mariánských Lázní (Schanz), Gemeinde im Okres Cheb

Valy ist der Künstlername von:
 Valy Hedjasi (* 1986), afghanischer Popmusiker

Siehe auch:
 Vali
 Vályi
 Waly (Begriffsklärung)